

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 

 Rozkochów – wieś w woj. małopolskim, w pow. chrzanowskim, w gminie Babice 
 Rozkochów – wieś w woj. opolskim, w pow. krapkowickim, w gminie Walce